Chesron, Esrom (hebr. חֶצְרוֹן) − imię hebrajskie pojawiające się szereg razy w Biblii.

Może odnosić się do:
 jednego z synów Rubena
 starszego syna Peresa, który wymieniany jest też w genealogii Jezusa w Nowym Testamencie w wariancie pisowni jako Esrom

Przypisy

Bibliografia 
 

Postacie Starego Testamentu